Rejon rudniański – rejon w Rosji, w obwodzie smoleńskim, ze stolicą w Rudnej
 Rejon rudniański – rejon w Rosji, w obwodzie wołgogradzkim, ze stolicą w Rudnej